Korbinian Holzer (né le  à Munich en Bavière) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute en senior avec l'EC Bad Tölz dans la 2.bundesliga. Un an plus tard, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en , en . En 2007, il signe au DEG Metro Stars dans la DEL.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Allemagne au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Le sélectionneur national Uwe Krupp l'a appelé pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| EC Bad Tölz|| 2.bundesliga|| 36|| 2|| 3|| 5|| 0|| || || || || 
|- 
| 2006-2007|| Eisbären Regensburg || 2.bundesliga|| 42|| 2|| 6|| 8|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| DEG Metro Stars|| DEL|| 35|| 2|| 5|| 7|| 66|| 13|| 0|| 2|| 2|| 20
|-
| 2008-2009|| DEG Metro Stars|| DEL|| 38|| 4|| 5|| 9|| 89|| 16|| 0|| 1|| 1|| 18
|-
| 2009-2010|| DEG Metro Stars|| DEL|| 52|| 6|| 16|| 22|| 96|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4 
|-
| 2010-2011|| Marlies de Toronto || LAH|| 73|| 3|| 10|| 13|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Maple Leafs de Toronto || LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Marlies de Toronto || LAH || 67|| 1|| 19|| 20|| 68|| 17|| 1|| 4|| 5|| 39
|-
| 2012-2013|| Marlies de Toronto || LAH || 46|| 1|| 10|| 11|| 46|| 8|| 0|| 1|| 1|| 24
|-
| 2012-2013|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 22|| 2|| 1|| 3|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Marlies de Toronto || LAH || 72|| 5|| 18|| 23|| 104|| 10|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2014-2015|| Marlies de Toronto || LAH ||9 ||0 ||2 || 2|| 10||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Maple Leafs de Toronto || LNH ||34 ||0 || 6||6 ||25 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 9 || 0 || 3 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 29 || 0 || 3 || 3 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 32 || 2 || 5 || 7 || 23 || 5 || 0 || 0 || 0 || 18
|-
| 2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH || 9 || 0 || 2 || 2 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 16 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH || 12 || 2 || 3 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 22 || 1 || 3 || 4 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 46 || 1 || 3 || 4 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL ||25 || 1 || 3 ||	4 || 33 || 5 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2021-2022|| Adler Mannheim || DEL ||  || 

| 206 || 6 || 21 || 27 || 139 || 5 || 0 || 0 || 0 || 18

Au niveau international 

| 2005 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 1|| 3||  4||-3|| align="left"|
|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 2|| 3||  18 ||-5|| align="left"|
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0||  8 ||+1|| align="left"|
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5|| 1|| 1|| 2||  0 ||+5|| align="left"| place du groupe A
|-
| 2010 || align="left"|Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 2 || -1|| align="left"|
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 22 || +1|| align="left"|
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 10|| +2|| align="left"|
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 1|| 0|| 1|| 14|| -1 || align="left"| 
|-
| 2017 || align=left|Qualification olympique || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || +1 || align=left|Qualifié
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 14 || 0 || align="left"| place
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 8 || 1 || 0 || 1 || 16 ||+4 || align="left"| place
|-
| 2021|| align="left"|Championnat du monde || 10|| 2|| 2|| 4|| 26|| +6||  align="left"| place
|-
| 2022 ||align="left"|Jeux olympiques || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || -3  ||align="left"|  place

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance à Munich
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du EC Bad Tölz
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Adler Mannheim
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022